Стевич:
 Стевич, Мирослав (род. 1970) — югославский и сербский футболист, полузащитник.
 Стевич, Саша (род. 1981) — сербский футболист, защитник клуба «Волынь».
 Стевич, Хрвое (род. 1980) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2002).